Баркарена () — португальська власна назва.

Топоніми

Баркарена (Бразилія) — муніципалітет.

Баркарена (Португалія)  — парафія.